«The Lady Is a Tramp» — кавер-версия песни, написанной для мюзикла Babes in Arms. Издан вторым синглом из альбома Duets II американского исполнителя Тони Беннетта при участии Леди Гаги.

Музыкальное видео 
Видео представляет собой запись песни в музыкальной студии, подобным образом было снято видео на предыдущий сингл Тони Беннетта «Body and Soul» при участии Эми Уайнхаус.

Отзывы 
Данный кавер был положительно встречен критиками, они похвалили вокал Гаги в песне, назвав его «сексуальным и хамоватым».

Чарты

Примечания 

Песни, спродюсированные Филом Рамоном
Песни Леди Гаги
Песни Фрэнка Синатры
Песни Тони Беннетта
Песни Эллы Фицджеральд